Topônimos
Fleury (Mancha) — comuna francesa
Fleury (Mosela) — comuna francesa

Pessoas
Fleury (ator) — comediante francês
Sérgio Fleury — delegado brasileiro, ativo nos anos 1970
Luiz Antônio Fleury Filho — político brasileiro, ex-governador de São Paulo
Mylene Fleury — ginasta canadense
Jean Fleury — pirata francês

Outros
Fleury (sobrenome) - sobrenome de origem francesa
Grupo Fleury - empresa brasileira de medicina diagnóstica

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes